Europa-Parlamentsvalget 2014 i Portugal var valget for den portugisiske delegation til Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019, der skulle i alt vælges 21 repræsentanter, hvilket var en mindre end det foregående valg. Det er den syvende afstemning til EU i Portugal. Valget blev afholdt søndag den 25. maj 2014.

Valgresultat 

Kun de valgte partier er med i tabellen

Eksterne henvisninger 
 Official resultats site, Portuguese Justice Ministry 
 Portuguese Electoral Commission 
 ERC - Official publication of polls 

Politiske valg i Portugal
Portugal